La escorlomita es un nesosilicato de calcio con óxido férrico, conteniendo siempre en exiguas y variadas proporciones, óxido ferroso y óxido de magnesio, y es cualidad esencial de la escorlomita, mineral que se halló en Osark, Magnet, Corr y Kaiserstuhl (Baden), hallarse asociada al granate denominado melanita tras el examen detenido de muchos ejemplares de ambos minerales, y preséntase el silicotitanato de cal y óxido férrico en masas bastantes pequeñas y rara vez afecta, mal definidas y rudimentarias formas cristalinas, siendo tan elementales y confusas, que bien pueden tenerse por solo rudimentos de cristales y la estructura es siempre compacta, lo mismo que la fractura, si bien en ocasiones preséntase concoidea, más o menos marcada y regular.

Asociaciones 
La escorlomita se asocia con bastante frecuencia a los siguiente:
 A la citada melanita
 Apatita
 Eleolita

Color 
 Variable
 Se conocen ejemplares de acentuados matices pardos
 Negros de pez
 Rojos de tonos obscuros

Referencias 

Fuente
 Montaner y Simon (editores).-Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Barcelona, 1887-1910 (Apéndice).
Bibliografía complementaria
 De Michele, Vicenzo.-Diccionario atlas de mineralogía, Barcelona: Teide, 1978.
 Sobolev, V. S..-Physics of apatite:.., Novosibirsk: Nauka, 1975.

Nesosilicatos